Carron kan syfta på:

Personer
 Pernelle Carron (född 1986), en fransk konståkare
 Schuyler Carron (1921–1964), en amerikansk bobåkare

Geografi

Australien
 Carron River – ett vattendrag i Queensland

Storbritannien
 Carron (Forth) – en flod i östra Skottland
 River Carron (vattendrag i Storbritannien, Skottland, Highland, lat 57,42, long -5,45) – en flod i Skottland
 River Carron (vattendrag i Storbritannien, Skottland, Highland, lat 57,88, long -4,35) – en flod i Skottland
 Carron Water (vattendrag i Storbritannien, Aberdeenshire) – en flod i Skottland
 Carron Water (vattendrag i Storbritannien, lat 55,25, long -3,78) – en flod i Skottland
 Loch Carron – en sjö i Skottland
 Carron, Speyside – en by vid floden Spey nära Charlestown of Aberlour i Skottland
 Carron, Falkirk – ett område i Falkirk i Skottland

Se även
 Carran (samhälle) – en by i County Clare i Irland
 River Carron – flera